Längtan kan avse:

Längtan (album av Drömhus) – ett album från 1999 av Drömhus
Längtan (album av Scotts) – ett album från 2009 av Scotts
Längtan (album av Timoteij) – ett album från 2010 av Timoteij
Längtan (roman) – en bokserie i Sagan om Isfolket
Längtan (film, 1936) – en svensk kortfilm från 1936
Längtan (film, 1949) – en brittisk film från 1949, originaltitel The Passionate Friends
Längtan (film, 1972) – en svensk film från 1972